Хуа́н Анто́нио Пи́цци (; ) — испанский футболист и футбольный тренер аргентинского происхождения.

Биография

Игровая карьера 
Пицци начал свою профессиональную карьеру в аргентинском клубе «Росарио Сентраль», откуда уехал в мексиканский клуб «Толука». После удачно проведённого сезона в Мексике Хуан Антонио отправился в Испанию. Его новым клубом стал «Тенерифе», в котором он за два сезона забил 30 голов. Также он помог своей команде получить право на участие в Кубке УЕФА.

В связи с успешным выступлением за «Тенерифе» игроком заинтересовалась «Валенсия», куда он перешёл в 1993 году. Однако после не самого успешного сезона за «летучих мышей» Хуан Антонио вернулся в «Тенерифе». После возвращения футболист вновь стал много забивать. Проведя за клуб 41 встречу, он забил 31 гол и был претендентом на «Золотую бутсу».

После двух успешных сезонов Пицци в 1996 году перешёл в «Барселону». Закрепиться в основном составе гранда европейского футбола ему так и не удалось. Хуан Антонио проиграл конкуренцию Роналдо, Сонни Андерсону и универсалу Луису Энрике. За два сезона он отметился 11 забитыми мячами, но, несмотря на это, стал популярен среди болельщиков клуба.

В «Барселоне» он выиграл Суперкубок Испании в 1996 году, Кубок кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА в 1997 году. Также вместе с командой он завоевал свой единственный чемпионский титул. Возможно, наиболее ярким моментом его карьеры в «Барселоне», стала встреча против «Атлетико Мадрид», где Пицци забил победный гол в ворота соперника.

Впоследствии Хуан Антонио вернулся в Аргентину, где начал выступать за «Ривер Плейт». Спустя некоторое время Пицци вернулся в «Росарио Сентраль», откуда через год перебрался в «Порту». Вследствие блеклого выступления в Португалии футболист вернулся в «Росарио Сентраль». Однако в 2002 году Пицци вновь покинул команду, на этот раз подписав контракт с «Вильярреалом», который искал замену травмированному Мартину Палермо.

Пицци дебютировал за национальную команду Испании 30 ноября 1994 года в товарищеской встрече против Финляндии.

Вместе со сборной Испании Хуан Антонио участвовал на чемпионате Европы 1996 и чемпионате мира 1998. После нулевой ничьи во встрече с Парагваем футболист принял решение завершить выступления за национальную команду.

Тренерская карьера 
После завершения карьеры Пицци увлёкся игрой в поло. Спустя некоторое время Хуан Антонио начал тренировать аргентинский клуб «Колон», вместе с перуанцем Хосе дель Соларом. Однако они оба были уволены после трёх поражений в стартовых турах чемпионата Клаусуры.

13 апреля 2006 года Пицци возглавил перуанский «Универсидад Сан-Мартин». Покинул клуб 26 ноября того же года.

С 2009 года Хуан Антонио Пицци руководил клубом «Сантьяго Морнинг».

С 2010 по 2011 год возглавлял чилийский клуб «Универсидад Католика», с которым выиграл чемпионат страны в 2010 году.

В 2011 году возглавил аргентинский клуб «Росарио Сентраль», но вскоре был уволен в связи с тем, что команда не смогла выйти в Примеру Дивизион А.

В 2012—2013 годах Пицци работал главным тренером аргентинского клуба «Сан-Лоренсо», с которым выиграл Инисиаль в 2013 году. В конце 2013 года покинул клуб.

В декабре 2013 года Пицци стал главным тренером испанской «Валенсии». В июле 2014 года был уволен со своего поста новым руководством клуба.

С 2014 по 2016 год тренировал мексиканский клуб «Леон». В январе 2016 года оставил свой пост по собственному желанию.

В конце января 2016 года Хуан Антонио Пицци принял предложение возглавить сборную Чили после ухода Хорхе Сампаоли. В июне 2016 года привёл чилийскую сборную к победе на Кубке Америки. Однако команда не смогла пройти отбор на чемпионат мира 2018 в России, и тренер объявил об уходе из сборной. После этого Пицци возглавил сборную Саудовской Аравии.

Статистика

Клубная статистика

Матчи и голы за сборную Испании 

Итого: 22 матча / 8 голов; 13 побед, 8 ничьих, 1 поражение.

Титулы 
В качестве игрока
  Чемпион Испании: 1997/98
  Обладатель Кубка Испании (2): 1996/97, 1997/98
  Обладатель Суперкубка Испании: 1996
  Обладатель Кубка кубков: 1996/97
  Обладатель Суперкубка Европы: 1997

В качестве тренера
  Чемпион Аргентины: Инисиаль 2013
  Чемпион Чили: 2010
 Обладатель Кубка Америки: 2016

Примечания

Ссылки 
 Статистика в Аргентинской лиге 
 Статистика на сайте ArgentineSoccer 
 Профиль на сайте El Mundo

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Вильярреал»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Колон»
Тренеры ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Тренеры ФК «Сантьяго Морнинг»
Тренеры ФК «Универсидад Католика»
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»
Тренеры ФК «Валенсия»
Тренеры ФК «Сан-Лоренсо»
Тренеры сборной Чили по футболу
Тренеры ФК «Расинг» Авельянеда
Тренеры ФК «Аль-Васл»
Обладатели трофея Пичичи